

Codici 
 INK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Winkler County, Winkler (Texas), Stati Uniti

Sigle 
 Ice Nine Kills – gruppo musicale statunitense

Musica 
 Ink – album dei Plastic Tree del 2012
 Ink – singolo dei Coldplay del 2014

Altro 
 Ink – film statunitense del 2009
 Ink – serie televisiva statunitense del 1996
 Ink – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ink – rivista italiana sui fumetti fondata da Paolo Telloli